tablet graficzny – urządzenie wskazujące
 tablet – urządzenie mobilne

Zobacz też 
 Microsoft Tablet PC – przenośny komputer osobisty wzorowany na laptopach